Anna cieszyńska – księżniczka cieszyńska, księżna legnicka
 Anna cieszyńska – księżniczka cieszyńska, księżna lubińska